Richard King peut se référer à :

 Richard King (1730-1806), , officier de marine ;
 Richard King (1774-1834), , officier de marine ;
 Richard King (1810/11-1876), ethnologue et voyageur en Arctique ;
 Richard King (1824-1885), homme d'affaires américain ;
 Richard King, ingénieur du son américain.